Свинице-Варцке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 4196 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Белявы
 Хожепин
 Хвальбожице
 Дроздув
 Глоговец
 Гродзиско
 Гусин
 Казнув
 Косев
 Козанки-Подлесьне
 Краски
 Парски
 Пяски
 Подленже
 Рогув
 Стемплев
 Свинице-Варцке
 Свинице-Варцке-Колёня
 Толюв
 Владыславув
 Воля-Свинецка
 Збыльчице

Прочие поселения 
 Хенцин
 Хожепинек
 Гуры
 Гуры-Хвальборске
 Хектары
 Холендры
 Казнувек
 Ладавы
 Лыкув
 Маргаска
 Мецанки
 Минишев
 Одрада
 Пеньки
 Подгуже
 Полюсин
 Пустки
 Рыдзына
 Ставишинек
 Страхув
 Воля-Олесин
 Выганув
 Вылязлув
 Загуже
 Збыльчице
 Зенчувек
 Зимне

Соседние гмины 
 Гмина Домбе
 Гмина Грабув
 Гмина Ленчица
 Гмина Унеюв
 Гмина Вартковице

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства